Николае (Нику) Влад (; род. 1 ноября 1963, Писку, Румыния) — румынский и австралийский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр (1984), трёхкратный чемпион мира (1984, 1986, 1990), двукратный рекордсмен мира в рывке.

Биография 
Николае Влад родился 1 ноября 1963 года в Писку, жудец Галац. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 14 лет. В 1982 и 1983 годах становился бронзовым призёром чемпионатов Европы среди юниоров.

В национальной сборной Румынии дебютировал в 1984 году на чемпионате Европы в Витории, где занял 4-е место. Через несколько месяцев после этого завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Эта победа молодого и малоизвестного на тот момент атлета стала возможна благодаря тому что доминировавшие тогда в тяжёлой атлетике спортсмены СССР, Болгарии и некоторых других социалистических стран не приняли участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

В 1985 году Николае Влад перешёл из полутяжёлой в тяжёлую весовую категорию, где он быстро вышел на ведущие позиции в Европе и мире. В 1985 году он выиграл чемпионат Европы и бронзовую медаль чемпионата мира, а в 1986 году стал лучшим и на чемпионате Европы, и чемпионате мира. В последующие два года его главным соперником стал советский атлет Павел Кузнецов, которому он уступил на чемпионате мира в Остраве (1987) и Олимпийских играх в Сеуле (1988).

В 1990 году Николае Влад снова смог завоевать звание чемпиона мира, однако в целом олимпийский цикл у него не сложился, и на Олимпийских играх в Барселоне (1992) он занял лишь четвёртое место.

Переехав на несколько лет в Австралию, он получил право представлять эту страну на международных соревнованиях и в 1994 году стал победителем Игр Содружества наций и серебряным призёром чемпионата мира. Однако в дальнейшем вернулся в Румынию и под румынским флагом участвовал в Олимпийских играх в Атланте (1996), где завоевал бронзовую медаль.

В 1996 году завершил свою спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью. Был тренером сборной Румынии на Олимпийских играх в Сиднее (2000). В 2001 году избран президентом Федерации тяжёлой атлетики Румынии, а в 2004 году — вице-президентом Национального олимпийского комитета Румынии. На протяжении многих лет входит в руководство Европейской и Международной федерации тяжёлой атлетики. В 2006 году включён в Зал славы тяжёлой атлетики.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Lift Up 

Тяжелоатлеты Румынии
Тяжелоатлеты Австралии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от Румынии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Спортивные функционеры Румынии